Matinée, el término puede hacer referencia a:

 Matinée, discotecas para adolescentes. 
 La Matinée (2007), película dirigida por Sebastián Bednarik y Andrés Varela.